Acocks steht für:
 Acocks Creek, Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Acocks Green, Gebiet in Großbritannien
 John Phillip Harison Acocks (1911–1979), südafrikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Aycock